Ammersöd ist der Ortsname von

 Ammersöd (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ammersöd (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Ammersöd (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern